Con Rocca Albornoziana si può intendere una delle fortezze fatte costruire nel XIV secolo dal cardinale Egidio Albornoz dopo aver riportato i territori dello Stato Pontificio sotto l'autorità del Papa:
 Rocca Albornoziana – rocca di Forlimpopoli (FC)
 Rocca Albornoziana – rocca di Narni (TR)
 Rocca Albornoziana – rocca di Spoleto (PG)
 Rocca Albornoziana – rocca di Viterbo
 Rocca Albornoziana – rocca di Sassoferrato (AN)
 Rocca Albornoz – rocca di Orvieto (TR)